Hosszú az út hazáig Máriássy Félix filmje, 1960
 Hosszú az út hazáig (eredeti cím: The Long Walk Home) Richard Pearce filmje, 1990

Hasonló
Hosszú út hazáig (egyértelműsítő lap)